Il singolare del Toray Pan Pacific Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 6–7 (4–7), 6–4, 6–2 contro Lindsay Davenport.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (finale)
  Lindsay Davenport (campionessa)
  Anna Kurnikova (semifinali)
  Amanda Coetzer (secondo turno)

 Sandrine Testud (secondo turno) 
 Elena Lichovceva (secondo turno) 
 Lisa Raymond (secondo turno) 
 Magdalena Maleeva (semifinali)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2001